Talvitie est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Heikki Talvitie (né en 1939), diplomate finlandais
 (né en 1941), homme politique finlandais
, femme politique finlandaise
Pentti Talvitie (1922-2003), diplomate et ambassadeur finlandais
 (né en 1994), biathlète finlandais
 (né en 1961),illustrateur et graphiste finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois